Goleń oznacza:
 goleń – dolny odcinek kończyny
 Goleń – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki
 goleń podwozia – łączący się z podwoziem element, do którego przymocowane są koła samolotu.

 Osoby o nazwisku Goleń
 Mieczysław Goleń (1924–1979), działacz partyjny i gospodarczy

Strony ujednoznaczniające